Янина Петровна Павленко (; ) — украинский и российский менеджер, винодел, политик. Директор Завода шампанских вин «Новый свет». Депутат Верховного Совета АР Крым шестого созыва от Партии регионов. Генеральный директор Производственно-аграрного объединения «Массандра» (2015—2020). Глава администрации города Ялта (2020).

Биография 
Родилась 19 февраля 1976 года в городе Вижница Вижницкого района Черновицкой области в семье педагогов. В 1993 году окончила с отличием Ялтинскую гимназию им. А. П. Чехова.

С 1.07.1996 по 01.10.1997 — продавец магазина ООО «Центротехсервис» в Ялте. С 1.10.1997 по 17.07.1998 — педагог-организатор Ялтинской гимназии им. А. П. Чехова. Окончила в 1998 году Херсонский государственный технический университет по специальности «Менеджмент в непроизводственной сфере». В 20.07.1998 — 11.08.1998 — экономист отдела кредитования и финансирования предприятий ялтинского отделения Проминвестбанка Украины. С 03.01.2002 по 15.04.2002 — менеджер, 02.11.2002 — 07.07.2005 — маркетолог, заместитель директора у частного предпринимателя Костина В. В. (винзавод Ливадия)

С 7 июля 2005 по 18 февраля 2015 — директор государственного предприятия Завод шампанских вин «Новый свет». Окончила в 2007 году Национальную академию Государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление». Обучалась в аспирантуре по специальности местное самоуправление. Кандидат наук государственного управления (2009). Окончила в 2014 году Симферопольский колледж национального университета пищевых технологий по образовательной программе «Технология бродильных производств и виноделие».

Избралась депутатом Верховного Совета АРК в шестом созыве 2010—2014 года от Партии регионов. 26 февраля 2014 года обратилась к председателю ВР АРК Владимиру Константинову, отметив, что Партия регионов стоит на «позициях государственности и единства Украины», а «определённые крымские политики делают всё, чтобы ввергнуть Крым в противостояние, связанное с сепаратизмом», но «какого-либо механизма изменения статуса Крыма в сторону независимости либо присоединения к другому государству нет». Однако затем участвовала в голосованиях по решениям о присоединении Крыма к Российской Федерации, за что была объявлена в розыск украинскими правоохранительными органами.

Выдвигалась в кандидаты Выборы депутатов Государственного совета Республики Крым первого созыва в сентябре 2014 от партии «Родина», но не избралась.

С 19 февраля 2015 по 20 ноября 2020 года генеральный директор акционерного общества Производственно-аграрное объединение «Массандра». Возглавляла совет саморегулирующей организации «Крымское Бюро Винограда и Вина». Член экспертного Совета по регулированию алкогольного рынка.

Во время посещения Крыма в сентябре 2015 года бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони по приглашению президента России Владимира Путина лично проводила экскурсию по подвалам Массандры и дегустацию коллекционных вин, в ходе которой была открыта бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов.

Гендиректор «Массандры» показала президенту России и бывшему премьеру Италии самые ценные экспонаты коллекции двухсотлетние вина. «И это можно пить?» — спросил Берлускони. Получив утвердительный ответ, он также выслушал рассказ о том, как на всемирной выставке в Париже в 1900 году одно из вин Голицына было признано победителем во время «слепой дегустации». «Я хочу выпить!» — признался Берлускони и был приглашен Павленко в дегустационный зал.

В начале 2016 года после этого случая Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Павленко по факту растраты имущества Украины.

Окончила в 2019 году Крымский Федеральный университет имени В. И. Вернадского по направлению подготовки «Юриспруденция». Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2020).

Была советником С. Аксёнова, который предложил ей работу в муниципальном управлении. В период с 24 ноября 2020 по 23 декабря 2020 года первый заместитель главы администрации города Ялта. С 24 декабря 2020 — глава администрации города Ялта.

В 2021 году резонанс вызвала публикация фото украшений Павленко, которые оценили в 20 млн рублей. Она заявила, что украшения существенно дешевле и она может продать их желающим, отправив выручку на благотворительность.

В марте 2022 года Янина Павленко предложила национализировать квартиру В. Зеленского в поселке Ливадия и отдать её беженцам из Донбасса.

8 апреля 2022 года Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил выговор мэру Ялты Янине Павленко, поскольку глава ялтинской администрации предоставила неверную информацию относительно аукциона по размещению НТО.

Награды 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (19.08.2008)
 Благодарность Премьер-министра Украины (05.03.2010).
 Почетный гражданин пгт Новый Свет (23.04.2010).
 Почетная грамота Президиума Верховной Рады (14.11.2011).
 Почетная грамота Кабинета министров Украины (28.09.2012).
 Почетная грамота Управления делами Президента Российской Федерации (23.12.2015).
 Медаль «За доблестный труд» (15.01.2016).
 Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, указ президента В. В. Путина № 815 от 28.12.2020. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник с/х Российской Федерации“ гендиректору государственного унитарного предприятия РК „ПАО Массандра“ Павленко Янине Петровне».

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте logos-ukraine.com.ua

Депутаты Верховного Совета Автономной Республики Крым
Заслуженные работники сельского хозяйства Украины
Виноделы Крыма